Liza Minnelli — пятый студийный альбом американской актрисы и певицы Лайзы Миннелли, выпущенный 26 февраля 1968 года на лейбле A&M Records.

Об альбоме 
Одноимённая песня «Come Saturday Morning» прозвучала в фильме «Бесплодная кукушка», в котором сыграла Миннелли. В 1970 году песня номинирована на премию «Оскар» как лучшая песня к фильму, а сама Миннелли получила номинацию за лучшую женскую роль. Остальные композиции представляют собой смесь в основном тогдашних поп-рок-песен. В Великобритании он был выпущен под названием Introducing Liza Minnelli.

Список композиций

Примечания

Ссылки 

Альбомы Лайзы Миннелли
Альбомы A&M Records